Михаи́л Семёнович Ельчани́нов (род. , посёлок , Пономарёвский район, Оренбургская область) — российский социолог и философ, специалист в области теоретической социологии и социальной синергетики. Кандидат социологических наук, доктор философских наук, доцент.

Биография 
Ельчанинов, Михаил Семенович родился 10 ноября 1956 года в поселке Метеор Пономаревского района Оренбургской области. В 1974 году окончил Пономаревскую среднюю школу, в 1979 году историко-филологический факультет Оренбургского государственного педагогического института имени В. П. Чкалова. После окончания пединститута работал в школах г. Тольятти, в 1991 году был назначен директором средней школы № 67. В 1992 году перешёл на работу в Тольяттинский филиал Самарского государственного педагогического института. В 2000—2021 гг. работал в Поволжском государственном университете сервиса в г.о. Тольятти Самарской области.

Научная деятельность 
Окончил аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Модернизация России: синергетические аспекты». В 2005 году опубликовал монографию «Социальная синергетика и катастрофы России в эпоху модерна». Книга посвящена исследованию социально-исторических изменений в российском обществе с точки зрения структурно-синергетической концепции социодинамики. В рамках этой концепции раскрываются нелинейные взаимодействия трансисторических структур и акторов в эволюционный и бифуркационный периоды развития российского общества. В 2009 году защитил докторскую диссертацию по теме «Структурно-синергетическая концепция социодинамики России». Ельчанинов М. С., таким образом, является автором структурно-синергетической концепции социодинамики российского общества. Особый интерес проявляет к проблемам социосинергетики. В последнее время активно занимается исследованием структурно-синергетических аспектов социетальной трансформации современного российского социума. Имеет более 100 научных и научно-методических публикаций.

Научные труды

Монографии 

 
Ельчанинов М. С. Российский социум: структуры, хаос, катастрофы. В 2 т. — М.: Русайнс, 2019. — Т. 1. — 364 с. — ISBN 978-5-4365-3263-9. 
Ельчанинов М. С. Российский социум: структуры, хаос, катастрофы. В 2 т. — М.: Русайнс, 2019. — Т. 2. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-3262-2.
Ельчанинов М. С. Социосинергетика. Основы теории нелинейной социодинамики. М.: Русайнс, 2020. — 316 с. — ISBN 978-5-4365-5949-0.
Ельчанинов М. С. Социология социальных изменений. М.: Кнорус, 2022. — 404 с. — ISBN 978-5-406-08403-8.
Ельчанинов М. С. Введение в социологическую теорию. М.: Юрайт, 2022. — 358 с. — ISBN 978-5-534-14996-8.

Статьи 
 на русском языке
 Ельчанинов М. С. Трансформация России: синергетические аспекты // Социально-гуманитарные знания. — 2002. — № 3. — С. 269—282.
 Ельчанинов М. С. Российская трансформация с точки зрения социальной синергетики // Социологические исследования. — 2003. — № 8. — С. 21-30.
 Ельчанинов М. С. Россия в контексте глобализации: синергетический ракурс // Социально-гуманитарные знания. — 2005. — № 2. — С. 18-32.
 Ельчанинов М. С. Глобальный социальный хаос и новая роль США в эпоху бифуркации // Социально-гуманитарные знания. — 2006. — № 5. — С. 47-63.
 Ельчанинов М. С. Трансисторические структуры как фактор социетальной динамики России // Известия Самарского научного центра РАН. — Самара, 2006. — C. 16-19.
 Ельчанинов М. С. Нарастание социальной неустойчивости в мировом социуме в условиях глобализации // Известия Самарского научного центра РАН. — Самара, 2006. — С. 20-22.
 Ельчанинов М. С. Географическая среда и самоорганизация России // Известия Самарского научного центра РАН. — Самара, 2006. — С. 10-15.
 Ельчанинов М. С. Проблема взаимодействия порядка и хаоса в социальной философии Н. Макиавелли и Т. Гоббса // Социально-гуманитарные знания. — 2007. — № 4. — С. 70-84.
 Ельчанинов М. С. Природная среда и модернизация России // Социологические исследования. — 2007. — № 8. — С. 12-18.
 Ельчанинов М. С. Предпосылки виртуальной революции в России // Свободная мысль. — 2007. — № 9. — С. 17-27.
 Ельчанинов М. С. Ещё раз о возможности революции в современной России // Социологические исследования. — 2007. — № 12. — С. 50-57.
Ельчанинов М. С. Масса и власть в условиях мирового кризиса // Свободная мысль. — 2011. — № 2 (1621). — С. 87-102.
Ельчанинов М. С. Запад и Восток во II тысячелетии: концепция сравнительной всемирной истории И. Морриса // Запад-Россия-Восток. — 2017. — № 11. — С. 47-50. 
Ельчанинов М. С. Философия истории: концепция Н. А. Бердяева // Запад-Россия-Восток. — 2018. — № 12. — С. 282-287. 
Ельчанинов М. С. Эпоха глобальной бифуркации: планетарные проблемы и исторические альтернативы // Социологические исследования. — 2022. — Том 48. — № 4. — С. 124-135. DOI: 10.31857/S013216250018466-5 
Ельчанинов М. С. Эпоха глобальной бифуркации: эскалация хаоса // Свободная мысль. — 2022. — № 5 (1695).

 
на других языках

 Yelchaninov M. Natural Environment and Modernization of Russia // Social Sciences. — 2008. — Vol. 39. — № 1. — P. 96-104.

Примечания 
.

Ссылки 
 Книжное издательство URSS
 Федеральный образовательный портал
 Синергетика, нелинейная динамика и междисциплинарные исследования
 The Library of Congress
 British Union Catalog — COPAC

Философы России
Кандидаты социологических наук
Доктора философских наук
Поволжский государственный университет сервиса